

Musica 
 Volare – singolo di Fabio Rovazzi del 2017
 Volare – album di Coez del 2021
 Nel blu dipinto di blu – brano musicale di Domenico Modugno e Johnny Dorelli del 1958 noto anche come Volare

Altro 
 Volare – rivista di argomento aeronautico della Editoriale Domus
 Volare – termine medico utilizzato per riferirsi al palmo delle mani o alla pianta dei piedi, sinonimo pertanto di "palmare" o "plantare"
 Volare! – film del 1997 diretto da Vittorio De Sisti
 Volare - La grande storia di Domenico Modugno – miniserie televisiva italiana
 Volare Airlines – compagnia aerea a basso costo italiana
 Volo – l'atto di muoversi nell'aria